The Sheik (film), een film uit 1921 met Rudolf Valentino
 The Sheik (worstelaar), de ringnaam van Ed Farhat
 The Iron Sheik, de ringnaam van Hossein Vaziri
 The Sheik of Araby, een liedje uit 1921, dat zich heeft ontwikkeld tot jazzstandard